

Geografia

Francia 
 Gland – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)
 Gland – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Gland – comune nel distretto di Nyon (Canton Vaud)